Il singolare  dell'Home Depot Center USTA Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Amer Delić era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Wayne Odesnik ha battuto in finale 6–4, 6–4 Scoville Jenkins.

Teste di serie

  Vince Spadea (semifinali)
  Kevin Kim (semifinali)
  Lee Hyung-taik (secondo turno)
  Wayne Odesnik (campione)

 Jesse Levine (quarti di finale)
 Frank Dancevic (primo turno)
 Donald Young (quarti di finale)
 Somdev Devvarman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Home Depot Center USTA Challenger 2009